Гран-прі Великої Британії 2019 (офіційно Formula 1 Rolex British Grand Prix 2019) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 14 липня 2019 на Автодромі Сільверстоун в Сільверстоуні, графство Нортгемптоншир, Велика Британія. Це десятий етап чемпіонату світу, сімдесят четверте Гран-прі Великої Британії і сімдесяте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Вільні заїзди

Перші тренування 
Першу сесію п'ятничних вільних заїздів виграв П'єр Гаслі(1:27.773) - вперше за свою кар'єру в Формулі-1.

Другі тренування 
У другій сесії в п'ятницю найкращий час показав Вальттері Боттас(1:26.732).

Треті тренування 
Третю сесію вільних заїздів виграв Шарль Леклер(1:25.905).

Кваліфікація

Позиції після кваліфікації

Стартові позиції

Перегони 

 1.  Себастьян Феттель фінішував 15-м, але отримав 10-секундний штраф за спричинення зіткнення з Максом Ферстаппеном

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Гран-прі Великої Британії
Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Липень 2019
2019 в англійському спорті